Annexe est une commune de la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo ;
 Une annexe est une petite embarcation servant à la desserte d'un bateau ;
 En architecture, une annexe est une dépendance proche d'un établissement principal ;
 En comptabilité, une annexe est un document joint au bilan et au compte de résultat qui en explique le détail et les variations d'un exercice à l'autre.
 En hydrologie, une annexe hydraulique est une zone humide alluviale en communication avec les cours d'eau (rivières, fleuves, etc) comme les bancs alluviaux, les bras morts, les prairies inondables etc.
 En embryologie, une annexe désigne chacun des organes extra-embryonnaires, appelés aussi membranes fœtales, qui participent au développement de l'œuf amniotique en lui assurant protection et nutrition.